Bila, lijeva pritoka rijeke Lašve u Bosni i Hercegovini
 Bila (Livno, BiH), naselje u općini Livno, BiH
 Bila (Vitez, BiH), naselje u općini Vitez, BiH

Vidi i:
 Stara Bila, naselje u srednjoj Bosni
 Nova Bila, naselje u srednjoj Bosni
 Han Bila, naselje u srednjoj Bosni

be-x-old:Белая
cs:Belaja
et:Belaja jõgi
it:Belaja
nn:Belaja
no:Belaja (andre betydninger)
ru:Белая
vi:Sông Belaya